Ранчо Сан Мигел има више значења:

 Ранчо Сан Мигел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Мигел, Ранчо Бугарим (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Мигел (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику